Bolesław Książek – polski rolnik
 Bolesław Książek (ceramik) – polski ceramik